Никишенков — русская фамилия. Известные носители:

 Никишенков, Алексей Алексеевич (1949—2013) — российский этнолог, специалист в области англоязычной антропологии, этнографии народов Австралии и Океании, истории первобытного общества.
 Никишенков, Михаил Кириллович (1929—2011) — бывший начальник управления треста «Салаватстрой», почётный гражданин городов Ишимбая и Салавата, села Красноусольского.